Bello (Antioquia) — cidade e município da Colômbia, no departamento de Antioquia
 Bello (Espanha) — município da Espanha na província de Teruel, Aragão
 Bello (Jelly Jamm) — personagem principal da série anglo-americana-espanhola Jelly Jamm
 Domingo Bello y Espinosa — botânico e advogado espanhol

Desambiguações de topônimos